Coronis (del griego antiguo: Κορωνίς, -ίδος "cuervo") puede referirse a:

Mitología
Coronis (amante de Apolo) o Corónide, hija del rey lapita Flegias y madre de Asclepio 
Cornix o Coronis, hija de Corono (Κορωναῖος), rey de Fócide, que huyó de Poseidón y Atenea convirtió en cuervo
Una de las ménades, raptada en Tesalia por Butes, hermano de Licurgo (Tracia)
Según una versión, la madre de las cárites siendo su padre Dioniso
Una de las Híades
Una ateniense sacrificada al Minotauro

Otros
Coronis (diacrítico), aparece como espíritu suave en el griego politónico
Coronis (símbolo) (⸎), que marcaba en papiros griegos el fin de una obra o sección
(158) Coronis, asteroide
Familia de Coronis (astronomía), agrupación

Referencias